Cipanas (Dukupuntang)
Cipanas (Tanjungkerta)
Cipanas (plaats), een stadje
Cipanas (onderdistrict), een onderdistrict